Aarrusaq bezeichnet:
 Aarrusaq (Berg), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Aarrusaq (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Aarrusaq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Aarrusaq (Insel, Upernavik) (Hvalø), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland